Le tournoi de tennis de Paris est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute du 17 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Florence de la Courtie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Paris

Navigation 

dames 1961
Paris
Sport en France en 1961
Sport en avril 1961